Jiaoshan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiaoshan (kulle), Jiangsu, 
 Jiaoshan (socken i Kina, Hunan), 
 Jiaoshan (köping i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar